Villani ist der Familienname folgender Personen:
 Cédric Villani (* 1973), französischer Mathematiker und Physiker
 Filippo Villani (um 1325–um 1405), italienischer Schriftsteller, Jurist und Geschichtsschreiber
 Giovanni Villani (um 1280–1348), italienischer Geschichtsschreiber
 Matteo Villani (um 1285–1363), italienischer Geschichtsschreiber
 Mitchell Villani (* 1987), australischer Eishockeyspieler
 Vinicio Villani (1935–2018), italienischer Mathematiker

Siehe auch:
 Villanis